Autariba kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Hauterive, Allier, kommun, 
 Auterive, Haute-Garonne, kommun, Midi-Pyrénées,